Генріх I (; 992/1000 — 1038) — другий граф Лувену і маркграф Брюсселю в 1015—1038 роках.

Старший син графа Ламберта I і Герберги Лотарингійської. Після смерті батька в 1015 продовжив разом зі своїм двоюрідним братом Реньє V боротьбу з Готфрідом I, герцогом Нижньої Лотарингії, і прихильниками імператора Генріха II. Останній, зайнятий іншими конфліктами, не втручався, але Жерар, єпископ Камбре, бажаючи втихомирити воюючих, спробував розпочати мирні переговори. Мирний договір було підписано 1018 року.

В 1037 Генріх I допоміг Гоцело I, герцогу Лотарингії, відбити напад графа Еда II де Блуа, завдавши тому поразки у битві біля Бар-ле-Дюка. Графа Лувену було вбито в 1038 році лицарем Германом, який перебував у нього в полоні. Було поховано у Нівельському абатстві. Владу спадкував син Оттон.

Примітки

Джерела 
 Alphonse Wauters, " Henri Ier ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 9, Bruxelles, 1887, p. 97-99.

Графи Лувену
лувенський дім